155th Street – stacja metra w Nowym Jorku na Concourse Line
 155th Street – stacja metra w Nowym Jorku na Eighth Avenue Line